Едуард Брікнер (1862—1927) — німецький географ, метеоролог та гляціолог.
 Брікнер Іван Ігорович (* 1993) — український футболіст, захисник та півзахисник клубу «Рух».
 Брікнер Олександр Густавович (1834—1896) — російський історик.
 Саболч Брікнер (* 1980) — угорський співак.

Див. також 
 Брюкнер